Cabianca ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Cabianca (1923–1961), italienischer Rennfahrer

 Vincenzo Cabianca (1827–1902), italienischer Maler des Realismus